Auggenthal ist der Ortsname von

 Auggenthal (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Auggenthal (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Auggenthal (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Auggenthal (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Auggenthal (Gemeinde Haugsdorf), Katastralgemeinde und Ortschaft der Marktgemeinde Haugsdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich

Siehe auch:
 Augental
 Augenthal
 Augenthaler